Ваљехос има више значења:

 Ваљехос (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ваљехос, Рајмундо Родригез Јебра (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ваљехос (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику